Mazères (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mazères (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje